

Dans la Bible 

 Nadab, roi d'Israël
 Nadab, fils aîné d'Aaron et d'Elishéba
 Nadab, Benjaminite et fils d'Abiel ancêtre de Saül